Дэвид Найкл (, род. 7 февраля 1967, Прага) — чешский и канадский актёр кино, ТВ, рекламы и театра.

Биография 

Родился 7 февраля 1967 года в Праге, Чехословакия.

После Пражской весны 1968 года его семья покинула коммунистическую Чехию и переехала в Канаду, Виктория, Британская Колумбия.

Окончил Университет Британской Колумбии, специальность либеральные искусства.

Снялся во многих театральных, кинематографических и телевизионных постановках. Игру Дэвида Найкла отличают универсальность и глубина.

В 1994 году вместе с Ричардом Тотом и Эваном МакЛареном основал в Праге Misery Loves Company Theatre.

Любителям научной фантастики актёр стал известен после роли чешского учёного Радека Зеленки в телесериале Звёздные врата: Атлантида.

Свободно говорит на чешском, французском, английском и испанском языках. Хотя доктор Зеленка говорит по-английски с чешским акцентом, у Дэвида Найкла акцент канадский. Каждый раз, когда по сценарию Зеленка говорил на чешском, вначале сценаристы писали текст на английском, а Найкл по их просьбе переводил.

Фильмография

Ссылки 

 Официальный сайт
 Письма Пегаса
 
 STARGATE ATLANTIS :: Дэвид Найкл
 Дэвид Найкл (David Nykl)